Cintia Dicker (* 1986), un mannequin brésilien
 Jacques Dicker (1879, Khotin  1942, Genève), un homme politique suisse
 Joël Dicker (1985), un écrivain suisse romand
 Karen Dicker (1947-), une actrice américaine

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme alsacien